Popis epizoda Mućki, BBC-jeva sitcoma koji se originalno prikazivao u Ujedinjenom Kraljevstvu na BBC One od 8. rujna 1981. u sedam sezona i 19 božićnih specijala sve do 25. prosinca 2003., kad je prikazana posljednja epizoda. Producirane su ukupno 64 epizode koje je napisao John Sullivan. Sve su dostupne na DVD-u.

DVD izdanja standardnih epizoda

Posebni specijali

Sezona 1 (1981.)

Božićni specijal (1981.)

Sezona 2 (1982.)

Božićni specijal (1982.)

Sezona 3 (1983.)

Božićni specijal (1983.)

Sezona 4 (1985.)

Božićni specijal (1985.)

Sezona 5 (1986.)

Božićni specijali (1986. – 1988.)

Sezona 6 (1989.)

Božićni specijali (1989. – 1990.)

Sezona 7 (1990. – 1991.)

Božićni specijali (1991. – 2003.)

Izvori

Literatura 

Mućke